Saint-Jacques je francouzský místní název vyskytující se v mnoha oblastech.

 Saint-Jacques (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži
 Rue Saint-Jacques – ulice v Paříži